LFO – angielski zespół wykonujący muzykę elektroniczną
 LFO – tytuł singla, grupy o tej samej nazwie
 Low Frequency Oscillator – generator niskiej częstotliwości
 Afera LFO – Afera Laboratorium Frakcjonowania Osocza
 Life Festival Oświęcim – festiwal muzyki rozrywkowej